Mihalović ist der Familienname folgender Personen:

 Antun Mihalović (1868–1949), kroatischer Adliger, Politiker und Staatsmann
 Josip Mihalović (1814–1891), kroatischer römisch-katholischer Kardinal, Erzbischof von Agram